Энтони Джошуа — Кубрат Пулев () — профессиональный боксерский 12-раундовый поединок в тяжёлом весе за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO, которыми на тот момент обладал Энтони Джошуа. Бой состоялся 12 декабря 2020 года на базе футбольного стадиона Tottenham Hotspur Stadium (Лондон, Великобритания). Энтони Джошуа победил нокаутом в 9 раунде и защитил свои титулы.

Предыстория

Ход боя

Андеркарт

После боя

Примечания

Ссылки 

Боксёрские поединки
2020 год в боксе
События 20 июня
Июнь 2020 года
Спорт в Великобритании в 2020 году
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Международные соревнования по боксу в Великобритании
Чемпионаты мира в Великобритании
Чемпионаты мира в 2020 году
2020 год в Лондоне